Изатулло Хаёевич Хаёев (, 22 июня 1936, Кулябский район, Таджикская ССР, СССР — 25 апреля 2015, Душанбе, Таджикистан) — советский и таджикский государственный деятель, председатель Совета Министров Таджикской ССР (с 4 января 1986 по 30 ноября 1990), премьер-министр Таджикистана (1991—1992).

Биография 
Родился в 1936 году в кишлаке Ходжаисхок

Образование 
В 1961 году окончил экономический факультет Таджикского государственного университета им. В. И. Ленина, в 1970 году — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Политическая деятельность 
В 1970 году первый секретарь Калай-Хумбского райкома партии.

В 1973 году возглавил облисполком Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикской ССР. Через пять лет он возглавил министерство мясной и молочной промышленности республики.

В 1983 году он был избран первым секретарём Кулябского обкома КП Таджикской ССР. В начале января 1986 года он возглавил правительство Таджикской ССР.

Был первым и единственным вице-президентом Таджикиской ССР с 30 ноября 1990 года по 31 августа 1991 года. Когда в июне 1991 года в Таджикистане был восстановлен пост главы правительства, стал первым премьер-министром Таджикистана, между 25 июня 1991 и 9 января 1992 года.

С 1994 до 1996 года возглавлял аппарат президента страны. В отставку со своих государственных постов вышел под давлением политических сил, которые боролись за власть в годы гражданской войны в Таджикистане.

Умер 25 апреля 2015 года. 26 апреля 2015 года похоронен на кладбище Лучоб в Душанбе.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990), член ЦК КПСС (1990—1991), депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва, народный депутат СССР от Восейского нацио­нально-территориального избирательного округа № 359 Таджикской ССР (1989—1992), народный депутат Таджикской ССР (1990—1991).

Награды 
 2 ордена Трудового Красного Знамени (10.12.1973; 20.06.1986)
 медали

Примечания

Литература 
 Ежегодник БСЭ, 1987 / М. Советская энциклопедия — С. 593.
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — М: Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. — С. 685. — ISBN 5-86564-033-X

Правители XX века
Члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Народные депутаты СССР от округов Таджикской ССР
Премьер-министры Таджикистана
Первые секретари Кулябского обкома КП Таджикистана
Председатели Горно-Бадахшанского облисполкома
Похороненные на кладбище «Лучоб» (Душанбе)
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вице-президенты Таджикистана
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 9-го созыва
Главы правительства Таджикской ССР
Народные комиссары и министры Таджикской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Таджикистана
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 10-го созыва
Народные депутаты Таджикской ССР
Делегаты XXVIII съезда КПСС